Manheim ist der Name verschiedener Ortschaften:

 Manheim, Stadtteil von Kerpen in Nordrhein-Westfalen
 Manheim-neu, Stadtteil von Kerpen in Nordrhein-Westfalen
 Manheim (New York), Herkimer County im US-Bundesstaat New York
 Manheim, Borough im Lancaster County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Manheim Township, Township im Lancaster County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Manheim (Texas), Lee County im US-Bundesstaat Texas

Manheim ist der Familienname folgender Personen:

 Camryn Manheim (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Ernest Manheim (1900–2002), aus Ungarn stammender US-amerikanischer Soziologe, Anthropologe und Komponist
 Kjetil Manheim (* 1968), norwegischer Drummer der Black-Metal-Band Mayhem
 Milo Manheim (* 2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Ralph Manheim (1907–1992), US-amerikanischer Übersetzer

Manheim als Teil von Firmierungen:

 Manheim Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Manheim Auctions
 Manheim Township
 Mannheim (Begriffsklärung)